Stoev (en bulgare : Стоев) est un nom de famille bulgare notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Galin Stoev (né en 1969), metteur en scène bulgare ;
  (1925–2002), écrivain bulgare ;
  (né en 1941), acteur, scénariste et réalisateur bulgare ;
  (né en 1971), joueur puis entraîneur de volley-ball bulgare ;
  (né en 1984), footballeur bulgare ;
 Stefan Stoev (né en 1977), entrepreneur et philanthrope bulgaro-autrichien ;
 Stoycho Stoev (né en 1962), joueur puis entraîneur de football bulgare ;
 Valcho Stoev (né en 1952), lanceur de poids bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare